Лысогорский район

 Лысогорский район — в Саратовской области, Россия.
 Лысогорский район — в Тамбовской области РСФСР, упразднён в 1959 году
 Лысогорский район — в Николаевской области УССР, упразднён в 1959 году